Großer Preis der DDR steht für:
 Großer Preis der DDR (Pferdesport), Pferderennen auf der Galopprennbahn Hoppegarten von 1947 bis 1990
 Großer Preis der DDR (Motorrad), Motorradrennen auf dem Sachsenring von 1958 bis 1977
 Großer Preis der DDR (Radsport), Bahnradsportveranstaltung in der DDR von 1961 bis 1990

Siehe auch:
 Großer Preis von Deutschland (Begriffsklärung)